Șcheia se poate referi la:
O comună din județul Iași, Șcheia
Un sat din comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași, Șcheia (Alexandru Ioan Cuza)
O comună din județul Suceava, Șcheia
Un râu din România, Râul Șcheia

Vezi și 
Șchei